La palabra burro/a, en esta enciclopedia, puede referirse a:

 Equus africanus asinus (llamado vulgarmente «burro» o «asno»), un animal doméstico.
 Plectorhinchus mediterraneus (llamado vulgarmente «burro»), un pez.
 Aloysia polystachya (burro o burrito, entre otros nombres), un arbusto.
 El burro (contrabando) o mula, la persona que transporta drogas a través de las fronteras de distintos países.
 El Burro (juego), un juego de naipes.
 El burro de planchar, una mesa larga y acolchada que sirve para planchar la ropa.

Lugares 

 Burra (Australia Meridional), localidad del estado de Australia Meridional, Australia.
 Burra (Nueva Gales del Sur), localidad del estado de Nueva Gales del Sur, Australia.

Enlaces externos